Кёсси Ахмала (, ) — финский революционер и писатель.

Биография 
Родился в многодетной (девять детей) семье плотника.
Приобрёл профессию часовщика.
С 14 лет служил почтальоном, с 1913 — почтальон на железной дороге Гельсингфорс (Хельсинки) — Петербург (Петроград). Литературную деятельность начал в 1909 году, выступал в основном как поэт. Его самая известная поэма — «Песнь о труде», написанная в 1913 году, — одно из самых замечательных литературных произведений рабочего движения того времени. Помимо стихов, писал также прозу, различные рассказы и мини-рассказы. Считается одним из главных представителей финской литературы начала XX века, наряду с Кёсси Каатрой, Каспером Танту и Каарло Ускелой. Публиковался в периодической печати, единственный сборник стихов Ахмалы вышел в 1920 году посмертно.

Принимал активное участие в рабочем движении в Финляндии. Нелегально перевозил корреспонденцию В. И. Ленина из Финляндии в Россию. Во время революции в Финляндии в 1918 был членом Совета связи.

После занятия Выборга войсками генерала Маннергейма 29 апреля 1918 года был расстрелян во дворе почтамта в числе шести почтовых служащих (вместе с Юхо Вало и Фёдором Алексеевым), не прекращавших работы во время власти в городе красных.

Библиография 
Hirsipuita, Hels., 1920.

Литература 
Ahmala, Hilkka. Aatteen runoilija — taistelija ja boheemi, «Vapaa sana», 1948, № 117;

Käy eespäin. Valikoima Suomalaista työväenrunoutta, Hels., 1957.

Примечания

Ссылки 

Писатели Финляндии
Писатели Выборга
Политики Выборга
Расстрелянные в Финляндии